Aleïnikov (masculin ; ) ou Aleïnikova (féminin ; ) est un patronyme russe et biélorusse () porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Evgueni Aleïnikov (1967-), tireur sportif russe ;
  (1966-), réalisateur et producteur russe ;
 Piotr Aleïnikov (1914-1965), acteur russe ;
 Serge Aleynikov (1970-), programmeur informatique américain ;
 Sergueï Aleïnikov (1961-), footballeur soviétique et biélorusse ;
  (1931-), neurophysiologiste et psychanalyste russe.

Patronyme russe